Running Scared:
 Беги без оглядки (фильм, 2006)
 Running Scared — песня-победитель конкурса Евровидение 2011.
 Running Scared (песня Роя Орбисона) — песня Роя Орбисона